Termenul land provine din germană și înseamnă un stat component al unei federații statale, ca de ex. landurile din Germania sau Austria. Cuvântul german a fost preluat (împrumutat) în română, unde însă se scrie cu minusculă la inițială: land.

În limbajul german uzual sau familiar, în afară de cuvântul Land se mai folosește și cuvântul Bundesland (land al federației).

În germană cuvântul Land mai poate însemna și:
 țară
 o suprafață care nu este acoperită de apă (uscat)
 o suprafață de teren arabil, proprietate de obicei privată
 teritoriul ocupat de o localitate
 teritoriu rural, „la țară”
 ținut, meleag

Vezi și
Landurile Austriei
Landurile Germaniei
Regierungsbezirk
Listă de districte în Germania
Landsberg (dezambiguizare)

 
Împrumuturi lingvistice din germană